dowód w logice
 dowód w matematyce
 dowód w prawie

 Dowód (ang. Proof) – australijski film z 1991
 Dowód (ang. Proof) – amerykański film z 2005

 teoria dowodu
 dowód osobisty

Zobacz też 
 dowodzenie